Sechs Schiffe der Royal Navy führten bisher den Namen HMS Hero, benannt nach dem englischen Wort für Held:

 Die erste HMS Hero war ein 74-Kanonen-Schiff der 3. Klasse, das 1759 vom Stapel lief, nach 1793 als Gefängnisschiff genutzt wurde, 1800 in HMS Rochester umbenannt und 1810 abgewrackt wurde. 
 Die zweite HMS Hero war ein 1803 erbautes Schiff der 3. Klasse mit 74 Kanonen, das 1811 unter Verlust nahezu der gesamten Besatzung bei Texel gesunken ist. 
 Die dritte HMS Hero war wiederum ein 74-Kanonen-Schiff der 3. Klasse, das 1816 vom Stapel lief, noch im selben Jahr in HMS Wellington und 1862 in HMS Akbar umbenannt und erst 1908 abgebrochen wurde. 
 Die vierte HMS Hero war ein Schrauben-Linienschiff der 2. Klasse mit 91 Geschützen, das 1858 gebaut und bereits 1871 verkauft wurde.
 Die fünfte HMS Hero war ein Turmschiff, das 1885 vom Stapel lief und bei Schießübungen 1908 versenkt wurde. 
 Die sechste HMS Hero war ein Zerstörer der H-Klasse aus dem Jahre 1936. Das Schiff wurde im Zweiten Weltkrieg eingesetzt und 1943 der Royal Canadian Navy überlassen, die es in HMCS Chaudiere umbenannte.

Den Namen HMS Hero führte außerdem eine fiktive Fregatte der Leander-Klasse – tatsächlich HMS Phoebe (F42) –, auf der die populäre Fernsehserie Warship der BBC während der siebziger Jahre spielte.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Hero